Joan Alavedra i Segurañas (Barcelona 1896 - 1981), escriptor i periodista 
 Joan Alavedra i Subiranas (Sabadell, 1959- ), músic